Orp-Jauche, municipi de Bèlgica, amb els nuclis Orp-le-Grand i Orp-le-Petit
 ORP, acròstic d'Organització de responsabilitat de productor, un tipus d'organització en la gestió de residus